Tambet Pikkor (ur. 17 kwietnia 1980) – estoński skoczek narciarski i kombinator norweski, reprezentant klubu Otepää Spordiklubi oraz Estonii w kombinacji norweskiej i skokach narciarskich, olimpijczyk, od 2009 trener narodowej reprezentacji Estonii.

Trzykrotnie wziął udział w igrzyskach olimpijskich, jednak bez większych sukcesów.

Od sezonu 2009/2010 jest trenerem narodowej drużyny estońskiej.

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty T. Pikkora na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Estońscy kombinatorzy norwescy
Estońscy skoczkowie narciarscy
Trenerzy skoków narciarskich
Estońscy trenerzy
Urodzeni w 1980
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002